Le specialità dei 50 metri stile libero maschili dei campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2018 si è svolta il 13 e 14 dicembre 2018.

Risultati

Batterie
Le batterie sono partite il 13 dicembre alle 10:17.

Spareggio
Lo spareggio si è tenuto il 13 Dicembre alle 11:45.

Semifinali
Le 2 semifinali si sono tenute il 13 December alle 19:37.

Semifinale 1

Semifinale 2

Spareggio
Spareggio tenutosi il 14 Dicembre at 09:30.

Finale
La finale si è tenuta il 14 dicembre 2018, alle ore 20:03.

Note

Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2018